Il singolare del San Diego Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Stephanie Rehe era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steffi Graf hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Zina Garrison.

Teste di serie

  Steffi Graf (campionessa)
  Zina Garrison (finale)
  Susan Sloane (primo turno)
  Patty Fendick (secondo turno)

 Lori McNeil (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (semifinali) 
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale) 
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 1989